Căscioarele (Călărași), een gemeente in het Roemeense district Călărași
Căscioarele (Constanta), een dorp in het zuiden van de Roemeense provincie Constanta
Căscioarele (Găiseni), een dorp in de Roemeense regio Giurgiu
Căscioarele (Ulmi), een dorp in de Roemeense regio Giurgiu